Demian se poate referi la:

Demian (roman)
Demian Bednîi
Demian Caraseni
Demian Munteanu